La Divízió II 2022 (detta anche "Redda-Futár Divízió II 2022" per ragioni di sponsorizzazione) è la 13ª edizione del campionato ungherese di football americano di terzo livello, organizzato dalla MAFSZ.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

6ª giornata

7ª giornata

8ª giornata

9ª giornata

10ª giornata

11ª giornata

12ª giornata

13ª giornata

14ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Wild Card

Semifinali

XIII Duna Bowl

XIII Duna Bowl

Verdetti 
  Vincitori della Divízió II 2022

Note

Voci correlate 
Campionato ungherese di football americano
Hungarian Football League 2022
Divízió I 2022

Collegamenti esterni 
 

 2022